Les La Vrillière constituent la branche aînée de la famille noble française des Phélypeaux.

Ils sont secrétaires d'État de père en fils sur cinq générations. Tous ne sont cependant pas connus sous le nom de La Vrillière même s'ils étaient seigneurs de cette terre : le père de Louis I est ainsi connu sous le nom de Raymond Phélypeaux d'Herbault et le fils de Louis II, également secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée (1669/76-1700), Balthazar Phélypeaux de Châteauneuf (1638-1700).

Louis  Phélypeaux de La Vrillière (1599-1681), secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée (1629-1681)
Louis II Phélypeaux de La Vrillière (1672-1725), petit-fils du précédent, secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée (1629-1681)
Louis Phélypeaux de Saint-Florentin, duc de La Vrillière (1705-1777), fils du précédent, secrétaire d'État de la Religion prétendue réformée et de la Maison du roi (1723/25-1775)